Fårön (Luleå) is een eiland in de gemeente Luleå
Fårön (Piteå) is een eiland bij de stad Piteå
Fårön (Trundön) is een kleiner eiland in de gemeente Piteå, dicht bij het eiland Trundön